

Товарищеский матч

Товарищеский матч

Товарищеский матч

Товарищеский матч

Матч первого этапа XII чемпионата мира

Матч первого этапа XII чемпионата мира

Матч первого этапа XII чемпионата мира

Матч второго этапа XII чемпионата мира

Матч второго этапа XII чемпионата мира

Отборочный матч V чемпионата Европы

Футбол в СССР в 1982 году
1982